Тамек има више значења:

 Општина Тамек (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тамек (Тамек, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику